Петер Нордстрем (,  26 липня 1974, Мункфорс) — шведський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1994 року виступами за команду «Лександ».

1998 року був обраний на драфті НХЛ під 78-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Лександ», «Фер'єстад», «Провіденс Брюїнс» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 2 матчі в НХЛ.

Статистика

Клубні виступи

Посилання 

 

Шведські хокеїсти
Хокеїсти «Лександса»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»